Фе:

 Фе — тридцать восьмая буква армянского алфавита.
 Фе, Антуан Лоран Аполлинер (1789—1874) — французский ботаник и миколог, специалист по тайнобрачным растениям.
 Фе, Армин (род. 1961) — немецкий футболист и футбольный тренер.